Дискография американской рок-группы Hoobastank. По состоянию на начало 2009 года коллектив имел 10 миллионов проданных копий своих альбомов по всему миру.

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Компиляции

Синглы

DVD

Внеальбомные, внесингловые и демо-песни 
 «A Night In The Life Of Avenue 120»
 «Do You Think I’m Sexy» (Rod Stewart cover)
 «Did You» (Spiderman 2 OST)
 «Ghostbusters» (cover)
 «We Are One»
 «Losing My Grip»
 «Girls Just Wanna Have Fun»
 «My Worst Nightmare»
 «Mystery Caller»
 «Right Before Your Eyes» (Daredevil OST)
 «Secret Life»
 «Supper For Dinner»
 «Thief»
 «TV God»
 «Viva La Beava»
 «Will Glam»

Другие студийные записи 
 1997 — «Do You Think I'm Sexy» (Rod Stewart cover)
 2001 — «Losing My Grip» («The Scorpion King OST)»
 2004 — «Did You» («Spiderman 2» OST)
 2004 — «Right Before Your Eyes» («Daredevil» OST)
 2009 — «Ghostbusters» (cover)
 2010 — «We Are One»

Музыкальные видео

Примечания

Ссылки 
Hoobastank